Easterlingowie – grupa plemion ludzkich ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Historia 
Pierwotnie nazwa ta dotyczyła plemion, które przybyły ze wschodu do Beleriandu po Dagor Bragollach i zdobyciu Minas Tirith przez Saurona, w okresie, w którym Morgoth wysyłał szpiegów pośród elfów, Edainów i dalej na wschód. Robert Foster szacuje, że było to ok. 457 roku Pierwszej Ery. Easterlingowie zostali opisani w Silmarillionie jako Smagli Ludzie, niscy i krępi, o długich, silnych rękach, cerze śniadej albo bladej, ciemnych oczach i włosach. Zdrada części Easterlingów zadecydowała o porażce elfów i ludzi w Nirnaeth Arnoediad.

W Trzeciej Erze Easterlingami nazywano mieszkańców Rhûnu, którzy wielokrotnie sprzymierzali się z siłami Saurona przeciwko ludziom z Gondoru i Rhovanionu oraz elfom z Mrocznej Puszczy i Lothlórien.

Lista Easterlingów 
Poniżej wymienione postaci pojawiają się w Silmarillionie.

Brodda 
Pochodził z rodu Ulfanga, był sprzymierzeńcem Morgotha w Pierwszej Erze. Po tym, jak Morgoth zdobył Hithlum, Brodda zagarnął dobra należące do Húrina Thaliona.

Pojął za żonę Aerinę (wbrew jej woli), krewniaczkę Húrina, i wziął w posiadanie jego dziedzinę. Resztę majątku zagarnął, kiedy Morwena Eledhwen i Niënor opuściły Dor-lómin. Kiedy Túrin Turambar powrócił do ojczystego kraju, dowiedział się od Aeriny, że jego matka i siostra wyruszyły do Doriathu, a Túrin w swoim gniewie zabił Broddę w jego domu, przez co przypieczętował los Aeriny: popełniła samobójstwo podpalając własny dom razem ze sobą.

Bór 
Był (obok Ulfanga) jednym z dwóch największych wodzów Easterlingów, którzy zawarli sojusz z Maedhrosem. Dochował wierności elfom. Robert Foster przypuszcza, że Bór mógł umrzeć w okresie poprzedzającym bitwę Nirnaeth Arnoediad. Jego synami byli Borlad, Borlach i Borthand.

Jego imię pochodzi z sindarinu albo z mowy Easterlingów.

Borlach, Borlad, Borthand 
Byli synami Bóra. Służyli w wojskach Maedhrosa. W bitwie Nirnaeth Arnoediad nie zdradzili go i do końca walczyli po stronie elfów. Zanim polegli, zabili Ulfasta i Ulwartha.

Lorgan 
Easterling, który po Nirnaeth Arnoediad ze swymi pobratymcami osiadł w Hithlumie i ogłosił się jego władcą. Miał w niewoli sporą liczbę ludzi, w tym syna Huora Tuora, który po trzech latach mu uciekł. Po tym zdarzeniu Lorgan wyznaczył cenę za jego głowę.

Ulfang 
Był (obok Bóra) jednym z dwóch największych wodzów Easterlingów, którzy zawarli sojusz z Maedhrosem. Wraz z synami służył Caranthirowi. W bitwie Nirnaeth Arnoediad zdradził elfów i przeszedł na stronę Morgotha. Zwany był Ulfangiem Czarnym.

Uldor, Ulfast, Ulwarth 

Byli synami Ulfanga. Wszyscy służyli w wojskach Caranthira i okazali się zdrajcami. W bitwie Nirnaeth Arnoediad najpierw Uldor fałszywymi radami opóźniał atak Maedhrosa, a w czasie walki wszyscy trzej przeszli na stronę Morgotha i zaatakowali tyły elfickich wojsk. Żaden z nich nie przeżył batalii: Uldora zabił Maglor, a Ulfasta i Ulwartha – synowie Bóra.

Uldora z powodu jego zdrady nazywano Uldorem Przeklętym.

Imiona trzech braci pochodzą z sindarinu.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie Śródziemia